Ascaso ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Ascaso (1901–1936), spanischer Anarchist und Bürgerkriegsteilnehmer
 Rosa Ascaso, spanische Turnerin